Maywood può riferirsi a:

Geografia 
Stati Uniti d'America
Maywood – città della Contea di Los Angeles, California
Maywood – villaggio della Contea di Cook, Illinois	
Maywood – villaggio della Contea di Frontier, Nebraska
Maywood – borough della Contea di Bergen, New Jersey

Musica 
Maywood – gruppo musicale pop olandese
 Maywood – album dell'omonimo gruppo del 1980

Persone
Augusta Maywood – ballerina statunitense